Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2016./17. se sastoji od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok 

 Izvori:  
 3hrl-istok.com, arhiva glasnika  
 3hrl-istok.com, završni glasnik 3. HRL Istok žene 2016./17.  
 hr-rukomet.hr

Jug 

 Izvori:  
 hrs.hr, glasnik 3. HRL Jug žene  
 hr-rukomet.hr

Sjever 

 Izvori:  
 3hrlsjever.hr 
 hrs.hr, glasnik 3. HRL Sjever žene  
 hr-rukomet.hr  
 sportilus.com

Središte 

 Izvori:  
 hrs.hr, glasnik 3. HRL Središte žene  
 hr-rukomet.hr  
 zrs.com, glasnici

Zapad 

 Izvori:  
 hrs.hr, glasnik 3. HRL Zapad žene  
 hr-rukomet.hr

Unutrašnje poveznice  
 1. HRL 2016./17. 
 2. HRL 2016./17. 
 Hrvatski kup 2016./17.

Vanjske poveznice  
 hrs.hr 
 hr-rukomet.hr

Izvori 
 hrs.hr, glasnici liga 2016./17., pristupljeno 23. srpnja 2018. 
  

2016-17
ž-3